Turniej Czterech Narodów w Miami 1990- turniej towarzyski w Miami rozegrano w 1990 roku i stanowił przygotowanie jego uczestników do Mundialu we Włoszech. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Kostaryki, Kolumbii i Urugwaju.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju Czterech Narodów w Miami 1990 została reprezentacja Urugwaju.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Stanach Zjednoczonych
1990 w piłce nożnej
Sport na Florydzie
1990 w Stanach Zjednoczonych